Караменды (; до 1999 г. — Докучаевка) — село в Костанайской области Казахстана. Административный центр Наурзумского района. Административный центр Карамендинского сельского округа. Код КАТО — 395830100.

Население 
В 1999 году население села составляло 5326 человек (2637 мужчин и 2689 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживали 4694 человека (2239 мужчин и 2455 женщин).

На начало 2019 года население села составило 4425 человек (2118 мужчин и 2307 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Наурзумского района